Europe:

 Europe — шведская рок-группа, созданная в Стокгольме.
 Europe — первый студийный альбом шведской рок-группы Europe.
 Europe Airpost — французская авиакомпания, базирующаяся в Трамбле-ан-Франс.
 Europe ’72 — тройной концертный альбом группы Grateful Dead.
 Europe Échecs — французский ежемесячный шахматный журнал.
 Europe PubMed Central — англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций.

См. также
Европа (значения)